Sanda Toma può riferirsi a:
Sanda Toma (24 febbraio 1956-vivente), canottiera rumena, oro a .
Sanda Toma (17 marzo 1970-vivente), canoista rumena, bronzo a .